Aken kan henvise til:

 Aken (Elben) – en tysk by i den tyske delstat Sachsen-Anhalt.
 Aachen – en tysk by, der på nederlandsk hedder Aken.
 Cherti – en ægyptisk gud, der også er kendt under navnet Aken.